Alphabetic Presentation Forms è un blocco Unicode. È costituito da 58 caratteri compresi nell'intervallo U+FB00-U+FB4F.

Contiene legature per l'alfabeto latino, armeno e ebraico.

Tabella compatta di caratteri

Bibliografia

Voci correlate 
 Basic Latin
 Armenian
 Hebrew

Unicode